Fichter ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Fichter (* 1984), Schweizer Politologin und Redakteurin
 Else Fichter (1927–2015), deutsche Umweltaktivistin
 Friedrich Fichter (1869–1952), Schweizer Chemiker
 Heinz-Peter Fichter (* 1947), deutscher Apotheker und Kaufmann
 Joseph H. Fichter (1908–1994), US-amerikanischer Jesuit und Soziologe
 Manfred M. Fichter (* 1944), deutscher Psychiater, Ärztlicher und Psychologischer Psychotherapeut und Psychosomatiker
 Oskar Fichter (1898–1943), deutscher politischer Funktionär (KPD)
 Rudolf Fichter (1914–1987), Schweizer Physiker und Metallurg
 Tilman Fichter (* 1937), deutscher Politikwissenschaftler

Fichter steht für:

 Fichter (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Fichtner
 Fiechter